Wolf Péter (1945–2010) idegenforgalmi szakember, a Magyar Szállodaszövetség elnöke
 Wolf Péter (1947) zeneszerző, előadóművész, Wolf Kati édesapja
 Wolf Péter (1952) vízilabdázó, edző